Виктор Соболев:
 
 Соболев, Виктор Викторович (1915—1999) — советский и российский астрофизик, академик РАН.
 Соболев, Виктор Евгеньевич (род. 1955) — советский и российский контрабасист, композитор и дирижёр, лауреат Государственной премии РТ. Соболев, Виктор Иванович (род. 1950) — российский политический и военный деятель, генерал-лейтенант.